Тревињо има више значења:

 Тревињо (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тревињо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику